Hohmann bedeutet:
 Hohmann, ein Familienname
 Hohmann-Transfer, ein energetisch günstiger Übergang zwischen zwei Bahnen um einen dominierenden Himmelskörper
 Hohmann (Krater), ein Mondkrater
 (9661) Hohmann, ein Asteroid

Siehe auch:
 Homann
 Hohmanns